Григорий Иванович Алёшин (1898—1982) — советский инженер, лауреат Сталинской премии (1949).

До войны работал на Горловском машиностроительном заводе имени С. М. Кирова, вместе с ним в 1941 г.эвакуировался в Копейск.

В 1943—1949 гг. инструктор по внедрению горных машин на шахтах Копейского машиностроительного завода. Принимал участие в испытаниях мощной врубовой машины КМП в разных угольных бассейнах и её доработке.

Горный директор административной службы III ранга (1947).

С 1949 по 1969 год начальник службы по организации выставок по угольной тематике в Центральном доме технической информации (Донецк).

С 1969 г. на пенсии.

Умер в Донецке в 1982 г.

Лауреат Сталинской премии (1949 — за разработку и внедрение в угольную промышленность мощных врубовых машин). Награждён орденом Ленина (1948).

Источники 
 Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. С. 113.
 МАШИНОСТРОИТЕЛИ РООССИИ. Биографическая энциклопедия

Горные директора административной службы